El municipio de Falls (en inglés: Falls Township) es un municipio ubicado en el condado de Bucks en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 34.865 habitantes y una densidad poblacional de 604.2 personas por km².

Geografía 
El municipio de Falls se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $50,129 y los ingresos medios por familia eran $57,033. Los hombres tenían unos ingresos medios de $41,200 frente a los $30,117 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $22,376. Alrededor del 5,5% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Bucks